Coter ist der Familienname folgender Personen:

 Colijn de Coter (1450–1539/40), flämischer Maler
 Eugenio Coter (* 1957), italienischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Pando